Udrești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Udrești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Udrești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Udrești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea